Hardiman bezeichnet:
 Hardiman (Exoskelett), der erste Prototyp eines künstlichen Exoskeletts
 Hardiman Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Hardiman ist der Familienname folgender Personen:
 Gary Hardiman (* 1975), irischer Snookerspieler
 James Hardiman (1782–1855), irischer Bibliothekar und Schriftsteller
 Olinka Hardiman (* 1960), französische Pornodarstellerin
 Ronan Hardiman (* 1961), irischer Komponist